

Узинколь — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Узинколь — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Узинколь — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Див. також 
 Узунколь